Björnsson :

 Brynjar Björnsson (né en 1988), joueur islandais de basket-ball
 Éric II Björnsson,  co-roi de Suède au 
 Hafþór Júlíus Björnsson (né en 1988),  sportif et acteur islandais
 Halldór Orri Björnsson (né en 1987), joueur de football islandais
 Refil Björnsson, prince suédois du 
 Sveinn Björnsson (1881-1952, premier président de l'Islande

Björnson 
 Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910 ), romancier et dramaturge norvégien.